Badur ist der Familienname folgender Personen: 

 Frank Badur (* 1944), deutscher Künstler 
 Sezer Badur (* 1984), deutsch-türkischer Fußballspieler